Vzhodna fronta je lahko:
 vzhodna fronta (prva svetovna vojna)
 vzhodna fronta (druga svetovna vojna)

Glej tudi 
 zahodna fronta
 fronta